Plaats in Indonesië
 Kwarasan (Grogol), een plaats in het bestuurlijke gebied Sukoharjo in de provincie Midden-Java
 Kwarasan (Juwiring), een plaats in het bestuurlijke gebied Klaten in de provincie Midden-Java